Lars Lindqvist kan avse:

Lars Lindquist (1864–1932), läkare
Lars Lindqvist (bokhandlare) (1862–1946), bokhandlare
Lasse Lindqvist (1924–1998), konstnär
Lars Lindkvist (född 1953), musiker
Lars Lindqvist (född 1953),  entreprenör, kåsör, en av initiativtagarna till stadsfestivalen Storsjöyran
Lasse Lindkvist (född 1965), konstnär, fotograf och prefekt